Гюльчатай — многозначный термин:
 Гюльчатай — персонаж культового советского фильма «Белое солнце пустыни».
 Гюльчатай, или кульчётай — мясо-мучное блюдо киргизской кухни.